Crüsemann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Crüsemann (1826–1869), Großkaufmann und Mitbegründer des Norddeutschen Lloyd
 Frank Crüsemann (* 1938), Theologieprofessor für Altes Testament an der Kirchlichen Hochschule Bethel
 Gustav Crüsemann (1803–1870), deutscher Theaterschauspieler
 Marlene Crüsemann (* 1953), deutsche Neutestamentlerin
 Nicola Crüsemann (* 1964), deutsche Archäologin

Siehe auch:
 Crüsemannallee, zentrale Erschließungsstraße in Bremen, Stadtteil Schwachhausen, Ortsteil Neu-Schwachhausen